Barba Azul, a veces escrito como Barbazul, puede referirse a:

Filmografía 
 Barba Azul, película de 1901 dirigida por Georges Méliès.
 En poder de Barba Azul, película de 1940 dirigida por José Buchs.
 Barbazul, película de 1944 dirigida por Edgar G. Ulmer, con John Carradine como protagonista. 
 Las seis suegras de Barba Azul, película de 1945 dirigida por Carlos Hugo Christensen.
 El moderno Barba Azul, película de 1946 dirigida por Jaime Salvador y protagonizada por Buster Keaton.
 Barba Azul,  película de 1951 dirigida por Christian-Jaque.
 Barba Azul, película de 1972 dirigida por Edward Dmytryk, con Richard Burton como protagonista.

Literatura 
 Barba Azul, personaje principal del cuento  publicado por Charles Perrault en 1697.
 El secreto de Barba Azul, novela satírica de Wenceslao Fernández Flórez publicada en 1923.
 Barbazul, novela de 1982 del escritor suizo Max Frisch.
 Barbazul, novela de 1987 del escritor estadounidense Kurt Vonnegut.

Ópera y ballet 
 Raúl Barbazul, ópera cómica de 1789 compuesta por André Grétry.
 Barbazul, opereta de 1886 con música de Jacques Offenbach.
 Barba Azul, ballet de 1896 creado por el coreógrafo Marius Petipa.
 Caballero Barbazul, ópera de 1906 con música del compositor austríaco Emil von Reznicek.
 Ariana y Barbazul, ópera de 1907 con música de Paul Dukas.
 El castillo de Barbazul, ópera de 1911 con música de Béla Bartók.